Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Luzerne :

Rue de la Luzerne à Bruxelles
 Rue de la Luzerne à Namur

Rue de la Luzerne à Saint-Augustin-de-Desmaures

Rue de la Luzerne à Saint-Jean-du-Gard

Notes et références

Voir aussi 
 

Luzerne Rue